Der District du Gros-de-Vaud () ist seit dem 1. Januar 2008 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Echallens.

Zum Bezirk gehören folgende 36 Gemeinden (Stand: 1. Juli 2021):

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2008 

 1. Januar 2009: Fusion Assens und Malapalud → Assens

 1. Juli 2011: Fusion Dommartin, Naz, Poliez-le-Grand und Sugnens  → Montilliez
 1. Juli 2011: Fusion Eclagnens, Goumoens-la-Ville und Goumoens-le-Jux  → Goumoëns
 1. Juli 2011: Fusion Montaubion-Chardonney, Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz und Villars-Tiercelin  → Jorat-Menthue

 1. Januar 2013: Fusion Chanéaz, Chapelle-sur-Moudon, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz-sur-Moudon, Peyres-Possens, Saint-Cierges  und Thierrens  → Montanaire

 1. Juli 2021: Fusion Assens und Bioley-Orjulaz → Assens

Weblinks

Einzelnachweise 

Grosdevaud
Kanton Waadt